Sapateiro —  profissional que conserta, fabrica e faz diversos trabalhos na área de calçado
Tapirus — animal mamífero
Caranguejola — espécie de caranguejo (Cancer pagurus)
Lagostim —  crustáceos da subordem Astacidea

Desambiguações de animais